Wolfgang Nolting ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Nolting (Physiker) (* 1944), deutscher Physiker
 Wolfgang E. Nolting (* 1948), deutscher Vizeadmiral